Waterfoot – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Waterfoot – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lancashire